Чемпионаты мира по волейболу среди девушек — соревнования для женских юниорских сборных, проводимые под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).
 
Проводятся с 1989 года. Периодичность — один раз в два года по нечётным годам. В соревнованиях участвуют спортсменки возрастом до 18 лет.

Призёры

Титулы

Ссылки 
 Страница на сайте Международной федерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

 

Чемпионаты мира по волейболу среди девушек